Saint-Hippolyte (Aveyron)
 Saint-Hippolyte (Cantal)
 Saint-Hippolyte (Charente-Maritime)
 Saint-Hippolyte (Doubs)
 Saint-Hippolyte (Gironde),
 Saint-Hippolyte (Haut-Rhin)
 Saint-Hippolyte (Indre-et-Loire)
 Saint-Hippolyte (Pyrénées-Orientales)
ook
Saint-Hippolyte-de-Caton,  Gard 
Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Gard 
Saint-Hippolyte-du-Fort, Gard 
Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Vaucluse